Les termes siège de Mannheim, prise de Mannheim ''ou bataille de Mannheim peuvent faire référence à :

Prise de Mannheim (1688), durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
Prise de Mannheim (septembre 1795) : Mannheim capitule dès l'approche des troupes Françaises le .
Siège de Mannheim (décembre 1795) : Les troupes des généraux Pál Kray et Wurmser assiège la ville qui est prise en .
Prise de Mannheim (1798) : Après le traité de Campo-Formio, les troupes Françaises attaquent et prennent le fort le .  

Homonymie de sièges